Борозна́ — довга, рівна заглибина в землі, проведена плугом.
 Борозна — довга вузька мілка западина на поверхні небесного тіла.
 Ерозійна борозна — флювіальна форма рельєфу.
 Борозна мозку — западина або канавка в корі головного мозку.

Прізвище 

 Борозна Іван Іванович — генеральний бунчужний. Син генерального судді Івана Бороздни.
 Борозна Іван Лаврентійович — значковий товариш, наказний полковник Стародубського полку, бунчуковий товариш.
 Борозна Лаврентій Осипович — сотник, зем'янин Стародубського полку, сподвижник гетьмана Богдана Хмельницького.
 Борозна Максим Лаврентійович — сотник Мглинської сотні Стародубського полку, випускник Києво-Могилянської академії.

Топонім 
 Борозна — річка у Полтавській області, притока річки Сули

Див. також 
 Бороздна Іван Владиславович — представник козацької старшини, генеральний суддя Лівобережної України у 1731—1740 роках.
 Борозда
 Бразда